Echiniscidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Echiniscidae i ordningen Echiniscoidea, klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Echiniscidae finns 230 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Echiniscidae